Schillerpark ist der Name mehrerer Grünanlagen:

 Schillerpark (Berlin), eine Parkanlage in Berlin, Ortsteil Wedding
 Schillerpark (Bischofswerda), eine Parkanlage in Bischofswerda
 Schillerpark (Dessau), eine Parkanlage mit Stadion in Dessau-Roßlau
 Schillerpark (Friedrichroda), eine Parkanlage in Friedrichroda
 Schillerpark Klagenfurt, eine Parkanlage in Klagenfurt
 Schiller Park (Columbus, Ohio), eine Parkanlage in Ohio
 Schillerpark (Linz), ein Park an der Landstraße im Volksgartenviertel in Linz
 Schillerpark, volkstümliche Bezeichnung der Lenné-Anlage in Leipzig
 Schiller Park (Rochester, New York), eine Parkanlage in Rochester
 Schillerpark (Villach), eine Parkanlage in Villach
 Schillerpark (Völklingen), eine Parkanlage in Völklingen
 Schillerplatz (Wien), eine Parkanlage im 1. Wiener Gemeindebezirk